Hasselrot är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Axel Hasselrot, flera personer
 Axel Hasselrot (präst) (1845–1921)
 Axel Hasselrot (jurist) (1883–1945), patentjurist
 Bengt Hasselrot (1910–1974), romanist
 Berndt Hasselrot (1862–1930), ämbetsman och politiker, justitieminister
 Birger Hasselrot (1905–2001), militär
 Brita Hasselrot (1912–1995), socionom
 Bror Hasselrot (1882–1951), jurist och ämbetsman, statsråd
 Carl Hasselrot, flera personer
 Carl Hasselrot (1812–1890), jurist och riksdagsman
 Carl Birger Hasselrot (1842–1911), jurist och politiker
 Carl Rudolf Hasselrot (1855–1927), präst
 Carl-Axel Hasselrot, flera personer
 Carl-Axel Hasselrot (jurist) (1863–1942), ämbetsman
 Carl-Axel Hasselrot (präst) (1876–1936)
 Gunnel Hasselrot (1873–1960), ryttare
 Gösta Hasselrot (1907–1991), dispaschör
 Mathias Hasselrot, flera personer
 Mathias Hasselrot (präst) (1769–1839), översättare och riksdagsman
 Mathias Hasselrot (jurist) (1852–1937), ämbetsman 
 Per Hasselrot, flera personer
 Per Hasselrot (präst) (1805–1854), politiker
 Pehr Hasselrot  (1861–1937), militär, generallöjtnant
 Per Hasselrot (bokförläggare) (1884–1938), präst och förläggare
 Per Hasselrot (dispaschör) (1875–1949), dispaschör
 Sten Hasselrot (1889–1949), läkare
 Stig Hasselrot (1896–1970), militär
 Torsten Hasselrot (1903–1970), lichenolog
 Åke Hasselrot (1909–1997), polis
 Åsa Hasselrot (född 1951), målare

Externa länkar 
 

Svenska efternamn